Свети Хрисогон може да се односи на:
Хрисогон Никејски, хришћански светитељ и мученик
Хрисогон Солунски, хришћански светитељ и мученик